Internazionali BNL d’Italia 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 14–20 maja 2012 roku w Rzymie na kortach ziemnych o puli nagród 2 168 400 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 Drabinka singla
 Drabinka debla

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 we Włoszech